I III Giochi asiatici indoor si svolsero ad Hanoi, in Vietnam, dal 30 ottobre all'8 novembre 2009.

Medal table

Collegamenti esterni 

 3
Giochi asiatici indoor
Competizioni sportive a Hanoi